Ловас () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Ловас, Ласло (род. 1948) — венгерский математик.
 Ловас, Лазар (род. 1942) — венгерский спортсмен.